Ильинская волость (, ) — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

В селе Ильинское располагалось волостное правление, в селе Васильево — квартира полицейского урядника.

В настоящее время территория волости находится в составе Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, города Зеленодольск, Зеленодольского района РТ, города Волжск и Волжского района Республики Марий Эл.

География 
Волость находилась на западе уезда, граничила на севере с Кукморской и Ковалинской волостями, на востоке — с Каймарской, Собакинской, Воскресенской волостями и Казанью, на юге — с Ширданской, Юматовской и Верхнеуслонской волостями Свияжского уезда и на западе — с Помарской волостью Чебоксарского уезда и Большешигаковской волостью Царевококшайского уезда.

История 
Волость была образована не позднее 1870 года. В 1918 году западная часть волости выделена во вновь образованную Большепаратскую волость (в 1921 г. включена в состав Марийской АО).

По декрету «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» вошла в состав Казанского (с конца 1920 года — Арского кантона) Татарской АССР.  Согласно проекту укрупнения волостей ТАССР разработанному в 1924 году, Ильинская волость должна была войти в Казанскую укрупнённую волость, однако от её создания решено было отказаться, так как часть селений создаваемой волости были бы слишком удалены от волостного центра. Вместо неё были созданы Воскресенская и Ильинская укрупнённые волости; в состав последней были включены 8 селений Ковалинской волости и и деревня Ивановское Кукморской волости. Укрупнённая Ильинская волость граничила на западе со Звениговским кантоном Марийской автономной области, на севере — с Менделинской волостью, на востоке — с Калининской, Воскресенской волостями и Казанью, на юге — со Свияжской волостью Свияжского кантона. 

Упразднена в 1927 году, территория вошла в состав Воскресенского (с 1 августа 1927 года — Казанский) района ТАССР.

Население 

Национальный состав (1885): русские — 5907 чел. (69,5%), другие народности (в основном марийцы) — 2597 чел. (30,5%).

Национальный состав (1920, в границах 1925 года): русские — 15 913 чел. (98,14%), чуваши — 173 чел. (1,07%), татары — 64 чел. (0,40%), марийцы — 40 чел. (0,25%).

Населённые пункты 
В 1918 году на территории волости образованы сельсоветы, число которых в 1923 году составляло 15 (Ильинский, Сафоновский, Айшинский, Зеленодольский, Кабачищенский, Одинцовский, Васильевский, Займищенский, Куземетевский, Красногорский, Аракчинский, Ново-Туринский, Осиновский, Бело-Безводинский, Новопольский).

Религия, образование и экономика 
На 1904 г. на территории волости находилось 7 церквей. В 10 земских, 2 церковно-приходских школах и 1 школе грамоты обучались 543 мальчика и 197 девочек.

В 1914 г. в 2692 дворах волости насчитывалось 2411 лошадей, 7217 овец, 32 козы, 1057 свиней и 3464 голов рогатого скота; за крестьянами числилось 19226 десятин удобной земли.

Транспорт 
Через волость проходил Казанско-Царевокакшайский почтовый тракт. В 1890-х гг. построен участок Московско-Казанской железной дороги (ст. Зелёный Дол, платформы Атлашкино, Васильево, Обсерватория, Займище, Красная-Горка, Аракчино новое, Аракчино старое); в 1918 году сдан в эксплуатацию участок Казанбургской железной дороги Красная Горка — Дербышки.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда